Großalm bezeichnet folgende geographische Objekte:

in Deutschland
 Großalm (Oberaudorf), eine Alm im Mangfallgebirge bei Oberaudorf

in Österreich
 Großalm (Altmünster), eine Alm im Höllengebirge

in Slowenien
 Velika planina, ein Berggebiet in den Steiner Alpen